Mentha (mięta) – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
 Mentha – planetoida o numerze katalogowym 1078
 Mentha (Minte) – w mitologii greckiej nimfa przemieniona w miętę